

Patronymie 

 Steffen Haars : (1980*), est un réalisateur et acteur néerlandais,
 Tim Haars : (1981*), est un acteur et présentateur néerlandais,